{{Музыкальный альбом
| Название     = Symptom of the Universe: The Original Black Sabbath 1970–1978
| Тип          = Сборник
| Исполнитель  = Black Sabbath
| Обложка      = Black-Sabbath-Symptom-Of-The-Universe.jpg
| Выпущен      = 22 октября 2002
| Дата записи = 1969—1978
| Жанр         = Heavy metal
| Длительность = 2:32:05
| Лейблы       = RhinoWarner Bros.
| Продюсер     = Шэрон Осборн
| Обзоры       =
 Allmusic  ссылка
| Предыдущий   = Past Lives| Пред_год     = 2002
| Год          = 2002
| Следующий    = Black Box
| След_год     = 2004
}}Symptom of the Universe: The Original Black Sabbath 1970—1978 — сборник британской хэви метал-группы Black Sabbath, выпущенный в 2002 году в Великобритании — Rhino Records, в США и Канаде — Warner Bros.

 Об альбоме Symptom of the Universe: The Original Black Sabbath 1970—1978 содержит материал группы, записанный в эпоху Оззи Осборна. Все композиции подверглись ремастерингу. Выпущенный в 2004 году сборник The Black Box содержит 8 первых альбомов группы, которые подверглись ремастерингу во время той же сессии, что и этот сборник.

 Список композиций 
 Диск 1 
1-5 — альбом Black Sabbath, 6-9 — альбом Paranoid, 10-13 — альбом Master of Reality Black Sabbath
 N.I.B.
 The Wizard
 Warning
 Evil Woman
 Paranoid
 Iron Man
 War Pigs
 Fairies Wear Boots
 Sweet Leaf
 Children of the Grave
 Into the Void
 Lord of this World

 Диск 2 
1 — альбом Master of Reality, 2-6 — альбом Vol. 4, 7-9 — альбом Sabbath Bloody Sabbath, 10-12 — альбом Sabotage, 13-14 — альбом Technical Ecstasy, 15-16 — альбом Never Say Die!''
 After Forever
 Snowblind
 Laguna Sunrise
 Changes
 Tomorrow’s Dream
 Supernaut
 Sabbath Bloody Sabbath
 Fluff
 Sabbra Cadabra
 Am I Going Insane (Radio)
 Symptom of the Universe
 Hole in the Sky
 Rock 'N' Roll Doctor
 Dirty Women
 Never Say Die
 A Hard Road

Участники записи 
 Оззи Осборн — вокал
 Тони Айомми — гитара
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Билл Уорд — ударные
 Шэрон Осборн — продюсер
 Dan Hersch, Bill Inglot — ремастеринг

Ссылки 

Сборники 2002 года
Сборники Black Sabbath
Сборники на английском языке
Сборники Rhino Entertainment
Сборники Warner Bros. Records